Gastrique kan verwijzen naar twee keukentermen:
 Gastrique (België), sausbasis met o.a. azijn en kruiden
 Gastrique (Frankrijk), karamel geblust met azijn